Rosetta – miasto w Egipcie,
 Rosetta – rzeka
 kamień z Rosetty
 Projekt Rosetta
 Rosetta – film belgijski z 1999
 Rosetta – sonda kosmiczna, której celem jest zbadanie komety
 Rosetta – emulator programowy dla systemu OS X
 Rosetta@home – projekt przetwarzania rozproszonego

Zobacz też:
 Rosette
 Rozeta